Arenas de San Pedro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arenas de San Pedro (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Arenas de San Pedro (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar